Die Saison 2003/04 der Celtic League, der von irischen, walisischen und schottischen Rugby-Teams gemeinsam ausgetragenen Meisterschaft, begann am 5. September 2003. Die Saison umfasste 22 Spieltage (je eine Vor- und Rückrunde) und dauerte bis zum 14. Mai 2004. Die Llanelli Scarlets aus Wales gewannen die Meisterschaft. Am Ende der Spielzeit wurden die Celtic Warriors aufgelöst.

Tabelle 

M = Amtierender Meister

Die Punkte werden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr erfolgreiche Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Weblinks 
 Offizielle Website

2004
Rugby 2003
Rugby 2004